Cass County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Cass County (Illinois) – okres státu Illinois
 Cass County (Indiana) – okres státu Indiana
 Cass County (Iowa) – okres státu Iowa
 Cass County (Michigan) – okres státu Michigan
 Cass County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Cass County (Missouri) – okres státu Missouri
 Cass County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Cass County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Cass County (Texas) – okres státu Texas

 Cass County – bývalý název okresu Bartow County, který byl používán v letech 1832 až 1861